Hrvatski otoci:
 Sridnjak (Lastovski kanal)
 Sridnjak (Rab)